Detti anche "smile" o "clubgoers" (nel Regno Unito) o in italia semplicemente "discotecari", il termine clubber identifica i frequentatori assidui di club. Il termine esiste in realtà dagli anni settanta ma la categoria di persone soggetta è antecedente, e si può parlare di "clubbers"  a partire dai primi anni ottanta, con il movimento della musica new wave ed hip hop.

Oltre ad essere appassionati della musica dei club (Dance, hip hop, pop e altro) i clubbers hanno la caratteristica di vestire solitamente in "street style": moda fatta propria dalla metà degli anni 80.

Negli anni ottanta i modelli d'ispirazione nell'abbigliamento erano Michael Jackson e Madonna ma negli anni novanta lo street style andò di moda anche tra gli adolescenti grazie agli stilisti D&G.

Oggi con la selezione che viene fatta in molte discoteche l'abbigliamento street style non è sempre apprezzato dai proprietari dei locali quindi spesso i discotecari preferiscono vestire in maniera più o meno elegante senza presentarsi né in uno stile troppo classico (giacca e cravatta) né troppo sportivo o tendente alla cultura hip hop e punk.

Movimenti giovanili